Ла Пампита има више значења:

 Ла Пампита (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пампита (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пампита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику